Ситьково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ситьково-2 — деревня в Миорском районе Витебской области

Россия 
 Ситьково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Ситьково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Ситьково — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Ситьково — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Ситьково — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Ситьково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Ситьково — хутор в Максатихинском районе Тверской области.

См. также 
 Ситько